"Bob Esponja, estás despedido!" es el 11º episodio de la novena temporada y el episodio 189 general de la serie animada de televisión Bob Esponja. El episodio fue originalmente estrenado en Nickelodeon en Estados Unidos el 12 de abril de 2015. Sin embargo, primero se estrenó el 31 de diciembre de 2014, en Grecia. En el episodio, Bob Esponja fue despedido del Krusty Krab después de que Don Cangrejo descubre que puede ahorrar un centavo sin el. Bob Esponja decide posteriormente postularse en otros restaurantes.

El episodio fue dirigido por Alan Smart y Tom Yasumi, y fue escrito por Marc Ceccarelli, Lucas Brookshier, y Mr.. Lawrence. "Bob Esponja, estás despedido!" se proyectó por primera vez en el 2015 San Diego Comic-Con International. Antes de la difusión en la televisión, el episodio causó controversia por su descripción del desempleo creado. Fue escrito para servir como un final de la serie de composición abierta, por si acaso el espectáculo no consiguió renovar por una décima temporada. Con el tiempo, provocó un debate político cuando el New York Post y Fox News utilizan el episodio "para golpear a los pobres que utilizan los servicios sociales". [ 1 ] [ 2 ] Después de los dos medios de comunicación comentó sobre el episodio, los Media Matters for America tomaron acción, y provocó al Sharpton de MSNBC a "defender a los estadounidenses pobres ". [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Después de la liberación "Bob Esponja, estás despedido!" atrajo 5,2 millones de espectadores, la mayor audiencia de la audiencia para un episodio de Bob Esponja en dos años.

Sinopsis 
Bob Esponja está en el Crustáceo Cascarudo y está haciendo una Cangreburger. Cuando termina de hacerlo, Don Cangrejo viene y le dice que está despedido. Don Cangrejo dice que la razón por la que lo está despidiendo es porque descubrió que puede ahorrar 5 centavos si corta completamente el salario de Bob Esponja. Originalmente quería que este último trabajara gratis, pero descubrió que no puede porque es ilegal y perdería su licencia como vendedor de alimentos. Como resultado, Bob Esponja comienza a llorar e inunda el Crustáceo Cascarudo con sus lágrimas. Calamardo le dice que debe regresar "como cliente", lo que lo hace llorar nuevamente. Luego, felicita a Don Cangrejo por su decisión y le pregunta quién hará las cangrburgers. Don Cangrejo le dice que era un "cocinero de espátula de oro" en la marina, por lo que va a ser el nuevo chef.

Bob Esponja luego se va a casa, llorando por su situación, y luego escucha a Patricio llorando porque él también lo está haciendo. Bob Esponja lo invita a entrar, antes de contarle sobre su situación. Patricio le dice que el desempleo es la mejor actuación que conoce y le dice a Bob Esponja que volverá al día siguiente para contarle los pasos del glorioso desempleo. Al día siguiente, Bob Esponja parece estar totalmente deprimido, y Patricio le cuenta los 3 pasos del glorioso desempleo, o como le gusta llamar a Patricio, "divertivago". Los pasos son el desayuno con Calamardo, tomar una siesta a media mañana y almuerzo gratis con amigos. Primero, van a la casa de Calamardo y pisa sus plantas. Enojado, Calamardo les tira comida para que se vayan. Así es como obtienen su desayuno. A continuación, Patricio y Bob Esponja se pegan a la roca, pero Bob Esponja se cae. Luego, van al Domo de Arenita , donde ella está haciendo una prueba psicológica para determinar la cantidad de cosas (ella ni siquiera sabe lo que es este "material") que comen, y es gratis.

Arenita se da cuenta de Bob Esponja y le impide comer la saliva y le dice a Bob Esponja que necesita conseguir un trabajo. Motivado por sus palabras, Bob Esponja le dice a Patricio que el "desempleo" puede ser divertido para él, pero que necesita conseguir un trabajo. Mientras que la segunda cabeza de Patricio lo insulta, Patricio golpea al último y le dice a Bob Esponja que tome la decisión. Con eso, vuelve de una esponja deprimida a una esponja feliz y alegre otra vez y busca un trabajo. El primer trabajo al que Bob Esponja llega a Salchichas en Join Hot Dog, donde trabaja para el Señor Salchicha. Sin embargo, El Señor Salchicha pronto despide a Bob Esponja debido a que él hace Salchi Burger en lugar de salchichas. A continuación, Bob Esponja va a Pizza Pete, Don Pizza lo contrata para hacer pizzas, pero Bob Esponja hace una Pizza Burger, para desaprobación de Don Pizza, lo que hace que Bob Esponja sea despedido de nuevo. A continuación, Bob Esponja va a Taco Sombrero; lo contratan y le hacen una Hamburguesa de Burrito , y el Señor Taco le pide a un cliente que lo pruebe. Pilar es voluntaria, pero cuando da un mordisco, la carne de burrito se mete en las caras de Billy y Frank, por lo que lo despiden una vez más. Bob Esponja le grita una excusa al Señor Taco, pero este último simplemente lo corre. Siguiente y breve mente, un Bob Esponja llorando va a Fideos Mojados , pero lo despiden una vez más, y Don Fideo arroja el Fideo Burger a Bob Esponja, lo que lo hace insultar al restaurante.

Bob Esponja llora mientras se va a casa. Cuando llega a casa, Gary le pide comida de caracoles, pero él dice que no tiene ninguno, por lo que hace una lata casera de comida de caracoles para Gary. Bob Esponja prueba un poco, diciendo que sabe muy bien. Gary come la comida, diciendo que es la mejor comida que haya probado en su vida. Patricio también come la comida.

Luego, llaman a la puerta y Bob Esponja responde. Los Hotdogs Minions atrapan a Bob Esponja en un pan de perros calientes y se lo llevan. Resulta que Don Salchicha lo secuestró y lo promovió por su idea de Salchi Burgers. Bob Esponja no puede irse porque fue encadenado hasta que Don Pizza viene y lo libera con Salsa para Pizza, solo para que lo secuestrara con un pan y toma a Bob Esponja como rehén. Pronto es una guerra contra todos los propietarios de cada restaurante hasta que una Cangreburger los derrota y lo lleva de vuelta al Crustáceo Cascarudo, donde los clientes enojados se van por la cocina de Don Cangrejo. Este le agradece a la Cangreburger, que luego se revela que es Calamardo disfrazado, por devolverle a Bob Esponja. Calamardo admite que a pesar de que odia a Bob Esponja, odia aún más el olor de las Cangreburgers quemadas. Pide a Bob Esponja que regrese y se convierta en cocinero de nuevo. Don Cangrejo se disculpa con Bob Esponja por despedirlo, en primer lugar, ya que el Crustáceo Cascarudo se está desmoronando sin él, y vuelve a contratar a Bob Esponja. Bob Esponja limpia todo el restaurante y le da a Don Cangrejo un nuevo traje y a Calamardo un vestido. Don Cangrejo dice que para recuperar los 5 centavos que perdió, instaló un baño de pago.

Episodios de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2015